Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 2009 des Damentennis in London. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Einzelqualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2009